Фили́пп Македо́нский — в истории Древней Македонии было несколько царей с именем Филипп:

 Филипп I Македонский (640—602 до. н. э.)
 Филипп II Македонский (359—336 до н. э.)
 Филипп III Арридей (323—317 до н. э.)
 Филипп IV Македонский (297—294 до н. э.)
 Филипп V Македонский (221—179 до н. э.)